Jérôme Thiesson, né le  à Zurich en Suisse, est un footballeur suisse, qui joue au poste de défenseur au FC Aarau.

Biographie

Carrière en club 

Jérôme Thiesson joue 222 matchs en première division suisse avec les clubs de l'AC Bellinzone et du FC Lucerne, marquant deux buts. Le  avec l'AC Bellinzone, il dispute sa première rencontre en Super League, lors de la  contre le FC Sion, lors d'une victoire 1-0. 

Avec le FC Lucerne, il participe aux tours préliminaires de la Ligue Europa lors de la saison 2014-2015, où il dispute deux rencontres.
  
Le , il rejoint Minnesota United en MLS, et signe un contrat de deux ans. Le , il dispute sa première rencontre en MLS, lors de la  contre Atlanta United, lors d'une défaite 6-1.

Carrière internationale 

Jérôme Thiesson est sélectionné en équipe de Suisse des moins de 20 ans, puis en équipe de Suisse espoirs.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

 

Footballeur suisse
Joueur du FC Zurich
Joueur du FC Wil 
Joueur de l'AC Bellinzone
Joueur du FC Lucerne
Joueur du Minnesota United FC
Joueur du FC Rapperswil-Jona
Joueur du FC Aarau
Naissance en août 1987
Naissance à Zurich